Лагуш — топоним.

 Лагуш — город в Португалии.
 Лагуш — залив.
 Лагуш — река в Пермском крае.

См. также 
 Лагуш-да-Бейра